Bargstedt kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Bargstedt, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein, 
 Bargstedt, Niedersachsen – kommun, Niedersachsen,